Saint-Cyr pode referir-se à academia militar francesa de Saint-Cyr ou às seguintes comunas francesas:

 Saint-Cyr (Ardèche)
 Saint-Cyr (Haute-Vienne)
 Saint-Cyr (Mancha)
 Saint-Cyr (Saône-et-Loire)
 Saint-Cyr (Vienne)

Desambiguações de topônimos